Kreisgericht Görlitz bezeichnet 

  Kreisgericht Görlitz (Preußen), Gericht in Preußen von 1849 bis 1879
  Kreisgericht Görlitz (DDR), Gericht in der DDR von 1952 bis 1992